You Are What You Is — музичний альбом Френка Заппи. Виданий року лейблами Zappa records і Rykodisc. Загальна тривалість композицій становить 67 : 11. Альбом відносять до напрямку прогресивний рок.

Список пісень

Сторона 1 
 «Teen-Age Wind» — 3:02
 «Harder Than Your Husband» — 2:28
 «Doreen» — 4:44
 «Goblin Girl» — 4:07
 «Theme from the 3rd Movement of Sinister Footwear» — 3:34

Сторона 2 
 «Society Pages» — 2:27
 «I'm a Beautiful Guy» — 1:56
 «Beauty Knows No Pain» — 3:02
 «Charlie's Enormous Mouth» — 3:36
 «Any Downers?» — 2:08
 «Conehead» — 4:24

Сторона 3 
 «You Are What You Is» — 4:23
 «Mudd Club» — 3:11
 «The Meek Shall Inherit Nothing» — 3:10
 «Dumb All Over» — 5:45

Сторона 4 
 «Heavenly Bank Account» — 3:44
 «Suicide Chump» — 2:49
 «Jumbo Go Away» — 3:43
 «If Only She Woulda» — 3:48
 «Drafted Again» — 3:07

Посилання 

Альбоми Френка Заппи